Mönchsrot steht für
 Kloster Mönchsrot
 Erdölfeld Mönchsrot

Siehe auch:
 Kloster Mönchsroth